Касаи:

 Касаи — приток реки Конго, протекает по Центральной Африке.
 Горнорудное государство Южное Касаи — сепаратистское государственное образование, существовавшее на территории Республики Конго в 1960—1962 годах.
 Касаи, Нориаки — известный японский прыгун с трамплина, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира, чемпион мира по полётам на лыжах.
 Алгоритм Касаи — алгоритм поиска LCP лексикографически отсортированных суффиксов некоторой строки, работающий за O(N).